Gregorios Taronites (griech. Γρηγόριος Ταρωνίτης) ist der Name folgender Personen:

 Gregorios Taronites (Dux von Thessalonike) († 995), armenischer Fürst und byzantinischer General
 Gregorios Taronites (Rebell) (um 996/997–nach 1050), byzantinischer Patrikios und Rebell gegen Kaiser Michael IV.
 Gregorios Taronites (Dux von Chaldia) († nach 1106), byzantinischer Gouverneur von Chaldia
 Gregorios Taronites (Protobestiarios) († nach 1118), byzantinischer Hofbeamter